Die Copa de Andalucía Fútbol Femenino (spanisch für Fußballpokal von Andalusien der Frauen) ist ein offizieller Pokalwettbewerb für Fußballvereine der autonomen Gemeinschaft Andalusien in Spanien, der seit 2015 von der Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ausgerichtet wird.

Geschichte 

Der Wettbewerb wurde anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der RFAF ins Leben gerufen, die am 22. Februar 1915 gegründet wurde. Der erste Pokal wurde noch in einem Spiel am 25. Januar 2015 zwischen Sporting Huelva und Atlético Málaga ermittelt, den beiden damals führenden Clubs Andalusiens im Frauenfußball.

Zur zweiten Austragung des Pokals wurde das Teilnehmerfeld auf zwölf erweitert, die in einem Eintagesturnier in Partien zu je 45 Minuten den Gewinner unter sich ermittelten. Obwohl der zweite Pokal noch im selben Kalenderjahr wie der Erste ausgespielt wurde, wird er für das Jahr 2016 gezählt. Am dritten Pokalturnier 2017 nahmen vier Vereine teil, beim vierten 2018 war das Teilnehmerfeld auf acht verdoppelt.

Finalspiele

Statistik

Anmerkungen 

A
Frauensport in Spanien
Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften